Niemcy:
 Hüttlingen – dzielnica gminy Ehingen, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Hüttlingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb

Szwajcaria:
 Hüttlingen – miejscowość